Melongena är ett släkte av snäckor. Melongena ingår i familjen Melongenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Melongena